Ryssnäs kan avse:

 Ryssnäs, Gotland
 Ryssnäs, Västergötland
 Ryssnäs, Östergötland